Staro Pračno je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Sisak, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 881 stanovnika te 293 obiteljskih kućanstava.

Sport 
 NK AŠK Staro Pračno

Izvori 

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji